Виктор Васильевич Ерёмин () — советский хоккеист, нападающий. Мастер спорта СССР.

Воспитанник ЦСКА. В чемпионате СССР играл за ЦСКА (1962/63 — 1964/65, 1966/67 — 1967/68), «Динамо» Москва (1965/66, 1969/70), «Динамо» Киев (1968/69), «Крылья Советов» (1971/72). Выступал во второй лиге за «Станкостроитель» Рязань.

Чемпион хоккейного турнира зимней Спартакиады народов СССР 1966 года в составе сборной Москвы.

Второй призёр чемпионата СССР 1967. Третий призёр чемпионата СССР 1966. Финалист Кубка СССР 1966, 1970.

Ссылки 
 https://hcks.moscow/2021/04/14/viktor-eryomin-15-04-47/
 https://dynamo-history.ru/person/players/cart/e/eremin/
 https://hockey1946.ru/players/Yeremin_Viktor_Vasilyevich_15_05_1947

Хоккеисты СССР
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Сокол» Киев
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Рязань»
Мастера спорта СССР